Le elezioni presidenziali in Tagikistan del 2020 si sono tenute l'11 ottobre.

Risultati

Collegamenti esterni

2020
Tagikistan